Superbrain - Le supermenti – programma televisivo italiano del 2012
 Superbrain – microcomputer prodotto dalla Intertec nel 1979